Ekstraklasa 2017/2018 – 92. edycja oficjalnych mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn (90. dokończona oraz zakończona wyłonieniem triumfatora), po raz 84. przeprowadzona w formule ligowej, jako najwyższy szczebel w hierarchii. W rozgrywkach wzięły udział drużyny 16 profesjonalnych klubów, a ich organizatorem była Ekstraklasa SA. Sponsorem tytularnym był Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Lotto Ekstraklasa.

Wzorem czterech wcześniejszych edycji sezon składał się z dwóch części: fazy zasadniczej (30 kolejek, 240 spotkań) oraz – następującej po niej – fazy finałowej w dwóch grupach (7 kolejek, 56 meczów), po raz pierwszy nie były jednak dzielone punkty pomiędzy obiema fazami. Zmagania rozpoczęły się 14 lipca 2017, a zakończyły 20 maja 2018. Łącznie rozegrano 296 spotkań, w których zdobyto 776 bramek, co daje średnią 2,62 gola na mecz.

Beniaminkami były:  (po raz pierwszy w Ekstraklasie) i  (po roku przerwy). Tytuł mistrzowski obroniła Legia Warszawa. Królem strzelców został Carlitos z Wisły Kraków, zdobywca 24 bramek.

Format rozgrywek 
Był to kolejny sezon rozgrywany w formacie rozgrywek ESA-37, czyli z podziałem rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn, tym razem bez podziału punktów zdobytych w rundzie zasadniczej przez dwa.

Obowiązywał układ par analogiczny do poprzedniego sezonu:

Drużyny

Runda zasadnicza

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Runda finałowa

Tabela 

! 
|-
|colspan="12" bgcolor="white"| Grupa A
|-

 ||rowspan=4|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"| Grupa B
|-
 ||rowspan=6|

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

|

|-
|colspan=9 align="center"| Grupa B
|}
|}

Statystyki

Bramki, kartki 

Opracowano na podstawie: EkstraStats.

Najlepsi strzelcy 
Stan na koniec sezonu 2017/18:

Liczba w nawiasie przy nazwisku danego zawodnika oznacza gole strzelone przez niego w ostatniej kolejce.

Najlepsi asystenci 
Stan na koniec sezonu

Opracowano na podstawie: EkstraStats.

Klasyfikacja kanadyjska 
Stan na koniec sezonu.

Opracowano na podstawie: EkstraStats.

Rekordy drużynowe 

Źródło: pl.soccerway.com

Hat-tricki

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Nagrody

Gala Ekstraklasy 
21 maja 2018 roku odbyła się Gala Ekstraklasy podsumowująca sezon.

 Bramkarz sezonu: Arkadiusz Malarz (Legia Warszawa)
 Obrońca sezonu: Michał Helik (Cracovia)
 Pomocnik sezonu: Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze)
 Napastnik sezonu: Carlitos (Wisła Kraków)
 Odkrycie sezonu: Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)
 Piłkarz sezonu:  Carlitos (Wisła Kraków)
 Trener sezonu:  Marcin Brosz (Górnik Zabrze)
 Bramka sezonu:
 Turbokozak sezonu: Sebastian Mila (Lechia Gdańsk)

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa rozgrywek 
 Regulamin rozgrywek 

Ekstraklasa w piłce nożnej (2017/2018)
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w polskim sporcie
2018 w polskim sporcie